Яреськовский сельский совет () — входит в состав
Шишацкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Яреськи.

Населённые пункты совета 
 
 с. Яреськи 
 с. Бухуны 
 с. Гончары 
 с. Нижние Яреськи 
 с. Сосновка 
 с. Хвальки

Примечания